«Давайте забудем об этом» () — итальянская комедия 2012 года режиссёра Ивана Сильвестрини. Премьера в Италии состоялась 7 сентября 2012 года.

Сюжет 
Маттиа решает переехать в Испанию, где ему предложена перспективная работа, и где живёт его бойфренд Эдуард. Семья Маттиа не знает о том, что он гей, и он в свою очередь не собирался им ничего рассказывать до тех пор, пока Эдуард не заявил, что приезжает в Рим и намеревается познакомиться с его родителями. Эдуард уверен, что родители Маттиа знают об их отношениях, но тот всего лишь внушил Эдуарду эту мысль, а сам никак не мог решиться сказать им правду. В итоге приезд Эдуарда ставит его перед выбором: быть честным перед своим любимым или признаться во всём семье.

В ролях 
 Жозафат Ваньи — Маттиа
 Моника Гуэрриторе — Аурора
 Антонино Брускетта — Родолфо
 Валентина Корреани — Саманта
 Валерия Билелло — Стефания
 Франческо Монтанари — Джакомо/Альба
 Хосе Даммерт — Эдуард
 Люсия Гуззарди — Иоланда
 Андреа Ривера — Бернардо
 Алан Капелли Гетц — Кристиан

Саундтрек 
Главной музыкальной темой фильма является композиция «Come non detto» в исполнении Сирии и Гемона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 2012 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о Риме